Bd o BD puede referirse a:
 Blu-ray Disc (Disco Blu-ray), formato de disco óptico de nueva generación, de 12 cm de diámetro.
 El baudio, unidad de medida usada en telecomunicaciones que representa el número de símbolos por segundo en un medio de transmisión digital.
 .bd, dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) para Bangladés.
 BD+, sistema anti-copia desarrollado para su uso dentro del sistema de gestión digital de derechos de Blu-ray.
 La denominación de Bayer, sistema de denominación de estrellas iniciado por Johann Bayer a comienzos de siglo XVII.
 Bonner Durchmusterung, un catálogo de estrellas.
 El bateador designado, en béisbol.
 BD Banda, publicación de historietas, fundada en Pontevedra (España) en 2001 y dirigida por Kiko Da Silva.
 BD Bacatá, edificio más alto de Colombia, ubicado en la ciudad de Bogotá.
 BD Barcelona Design.
 La base de datos o banco de datos; conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.
 Bachiller de Divinidad, título académico en estudios teológicos.